Le mot anglais « landmark » est utilisé en français et en allemand dans différents contextes :
 pour la notion dans le domaine de la franc-maçonnerie, voir l'article : Régularité maçonnique ;
 en mathématiques et en anatomie, voir l'article : Point d'intérêt (morphométrie) ;
 Landmark Forum, agence de développement personnel ;
 Landmark est un jeu vidéo développé par Daybreak Game Company ;
 le Landmark est un gratte-ciel construit en 2007 à Shenzhen (Chine) ;
 en géographie un grand bâtiment visible de loin, qui sert comme point de repère.

Toponyme 
 Landmark, census-designated place américaine située en Arkansas.